Gründberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Gründberg (Linz), Stadtteil von Linz, Oberösterreich
 Gründberg (Gemeinden Sierning, Steyr), Stadtteil von Steyr und Katastralgemeinde von Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Gründberg (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Oppidum von Gründberg, historische Höhensiedlung bei Linz, Oberösterreich

sowie:
 Gründberg (Waidringer Alpen), 1231 m, ein Vorgipfel des Hochgründbergs in den Waidringer Alpen, Tirol
 Gründberg (Berg in Linz), 374 m, Stadtberg von Linz, Oberösterreich 

Gründberg ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Leitner-Gründberg (* 1955), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Obergründberg, Untergründberg, Hochgründberg
 Grünberg